Харикло — героиня древнегреческой мифологии.
 Кольца Харикло — система планетных колец вокруг кентавра (10199) Харикло.
 (10199) Харикло — один из крупнейших астероидов-кентавров, самый большой астероид между Главным поясом и поясом Койпера.